Judd se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Darlene D. Judd
 Walter Stephen Judd